

Села:
 Конюхи — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Конюхи — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район

Села:
 Конюхи () — Мінська область, Логойський район
 Конюхи () — Мінська область, Молодечненський район

Також 
 Ґміна Конюхи — колишня сільська гміна у Бережанському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої